Petrazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Astolfo Petrazzi (1583–1665), italienischer Maler
 Gianluca Petrazzi (1966–2017), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Riccardo Petrazzi (1944–2003), italienischer Stuntman und Schauspieler

Petrazzi steht für:
 Petrazzi, Ortsteil von Castelfiorentino, Toskana, Italien